

Sigle 
Partito Socialista Sammarinese – partito politico sammarinese
Partito Socialista Svizzero – partito politico svizzero
Personal Software Services – società britannica produttrice di videogiochi
Professional Scuba Schools – associazione per la formazione dei subacquei

Codici 
 PSS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Posadas (Argentina)
 PSS – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 04R di Pisa/S. Giusto, radioassistenze per la navigazione aerea

Religione 
 PSS – sigla della Compagnia dei sacerdoti di San Sulpizio